De Auckland Darts Masters 2017 was de derde editie van de Auckland Darts Masters. Het toernooi was onderdeel van de World Series of Darts. Het toernooi werd gehouden van 11 tot 13 augustus 2017 in de Trusts Arena, Auckland. Gary Anderson was de titelverdediger, maar verloor al in de eerste ronde van de Australiër 
Kyle Anderson. Dezelfde Kyle Anderson won uiteindelijk verrassend het toernooi door in de finale met  Adrian Lewis won het toernooi door in de finale met 11-10 te winnen van Corey Cadby. Het was de eerste keer dat een regionale qualifier een World Series of Darts toernooi wist te winnen.

Deelnemers

Net als in elk World Series toernooi speelden ook hier 8 PDC Spelers tegen 8 darters uit het land/gebied waar het toernooi ook gehouden wordt. De deelnemers waren:
  Gary Anderson
   Peter Wright
  Raymond van Barneveld
  James Wade
  Daryl Gurney
  Phil Taylor
   Michael Smith
  Simon Whitlock
  Kyle Anderson
  Cody Harris
  Rob Szabo
  Warren Parry
  Corey Cadby
  Mark Cleaver
  Rob Modra
  Darren Herewini

Resultaten

Darts in 2017